MKU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Epassengue, Makokou, Gabon
 mku – codice ISO 639-3 della lingua konyanka maninka